Lumbricillus lacteus är en ringmaskart som först beskrevs av Jean Louis René Antoine Édouard Claparède 1861.  Lumbricillus lacteus ingår i släktet Lumbricillus och familjen småringmaskar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Småringmaskar
lacteus